Západní konference (anglicky Western Conference) může být:
 Západní konference (AIHL)
 Západní konference (KHL)
 Západní konference (MLS)
 Západní konference (NBA)
 Západní konference (NFL)
 Západní konference (NHL)
 Západní konference (OHL)
 Západní konference (PIHA)
 Západní konference (RHI)
 Západní konference (WHL)
 Západní konference (WNBA)